Die Cathay Pacific Hong Kong Squash Open 2012 fanden vom 27. November bis 2. Dezember 2012 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie World Series Gold.

Titelverteidiger bei den Herren war James Willstrop, bei den Damen Nicol David. Willstrop erreichte erneut das Finale, das er gegen Ramy Ashour mit 8:11, 11:3, 7:11 und 6:11 verlor. Ashour gewann damit das Turnier nach 2010 zum zweiten Mal. Nicol David konnte indes ihren Titel erfolgreich verteidigen. Sie bezwang im Endspiel Camille Serme mit 11:9, 11:6, 8:11 und 11:7. Mit diesem Finalerfolg baute David ihren Rekord auf acht Titel in Folge bei diesem Turnier aus.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 32 Spielern, davon jeweils acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Leo Au bei den Herren und Liu Tsz-Ling bei Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 150.000 US-Dollar und bei den Damen 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2012
PSA World Tour 2012/13
WSA World Tour 2012/13